Le nom dUSS Portsmouth a été porté par quatre navires de lUS Navy, d'après la ville de Portsmouth :

l, un sloop de 24 canons en service de 1798 à 1801 ;
l, un sloop qui prend part à la guerre de Sécession, puis qui sera utilisé comme navire-école jusqu'en 1915 ;
l, un croiseur léger de classe Cleveland en service de 1945 à 1949 ;
l, un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles  en service de 1983 à 2004.

Portsmouth